

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (332) Siri est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Les siris (mot brésilien d'origine tupi) sont des crabes nageurs, notamment du genre Callinectes.

Informatique 
 Siri est un assistant personnel intelligent présent sur les OS d'Apple (iOS, watchOS, tvOS et récemment macOS).
 SIRI (Service Interface for Realtime Information) est une norme d’échange de données concernant l’information temps réel entre transporteurs.

Anthroponyme

Prénom 
Siri est un prénom masculin, notamment porté par :
 Siri Gamage (1951-), un sociologue et anthropologue srilankais ;
 Siri Naga I, Siri Naga I et Siri Sangha Bodhi , rois d'Anurâdhapura aux , dans l'actuel Sri Lanka ;
 la dynastie Siri Sanga Bo (), qui a régné sur plusieurs royaumes de l'actuel Sri Lanka.

Siri est un prénom féminin, notamment porté par :
 Siri Bjerke (1958-2012), une femme politique norvégienne membre du Parti travailliste ;
 Siri Dokken (1966-), une dessinatrice de presse, auteure de bande dessinée et illustratrice norvégienne ;
 Siri Eftedal (1966-), une ancienne handballeuse internationale norvégienne ;
 Siri Lindley (1969-), une triathlète professionnelle américaine ;
 Siri Lynn Mullinix (1978-), une joueuse américaine de soccer ;
 Siri Nilsen (1985-), une artiste chanteuse, compositrice, musicienne et doubleuse norvégienne ;
 Siri Seglem (1983-), une handballeuse internationale norvégienne ;
 Siri Hustvedt (1955-), une écrivaine américaine ;
 Siri von Essen (1850-1912), une aristocrate germanophone et suédophone de Finlande ;
 Linn Siri Jensen (1961-), une ancienne handballeuse internationale norvégienne.

Patronyme 

 Armando Siri (1971-), un homme politique italien, membre de la Ligue du Nord ;
 Florent-Emilio Siri (1965-), un réalisateur français ;
 Françoise Siri, une journaliste française ;
 Giuseppe Siri (1906-1989), un cardinal italien ;
 Maly Siri (1985-), une illustratrice française ;
 María José Siri (1976-), une soprano uruguayenne ;
 Ricardo Siri (1973-), plus connu sous son pseudonyme Liniers, un auteur de bandes dessinées argentin ;
 Román Fresnedo Siri (1903-1975), un architecte uruguayen ;
 Vittorio Siri (1608-1685), un ecclésiastique et historien italien.

Surnom 
  (1988-) est une actrice pornographique américaine.

Toponyme 

 Siri, l'une des neuf villes de Delhi (Inde) ;
 Siri, une commune rurale de la région des Hauts-Bassins (Burkina Faso) ;
 Nova Siri, une commune de la région de Basilicate (Italie) ;
 Taram Siri, un village de la commune de Banyo, dans le département de Mayo-Banyo (région de l'Adamaoua, Cameroun).

Homonymie de localités